

Anno 
 129 o 129 a.C.

Codici 
 129  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ordubad in Azerbaigian

Matematica 
 129 – numero